Andrea Cossu – dirigente sportivo ed ex calciatore
Antonio Cossu – scrittore e docente
Fausto Cossu – carabiniere e partigiano
Francesco Cossu – canottiere
Gavino Cossu – scrittore
Gian Pietro Cossu – carabiniere
Helga Cossu – giornalista e conduttrice televisiva
Luigino Cossu – cantante
Nunzio Cossu – poeta e scrittore
Sergio Cossu – pianista, compositore e polistrumentista
Tonino Cossu – ex fantino
Ugolino Cossu – fumettista